Drozdy Győző (1885–1970) tanító, újságíró, országgyűlési képviselő
 Drozdy Győző (1955) Gábor Dénes-díjas villamosmérnök